Kander kan referere til:
 Kander (Schweiz) - flod i Schweiz
 Kander (Tyskland) - flod i Tyskland
 Kande i flertal